Суджоу ( пинин: Sūzhōu) е градска префектура в провинция Дзянсу, Източен Китай разположена в близост до делтата на река Яндзъ на бреговете на езерото Тайху. Градът е популярна туристическа атракция, известен с каменните си мостове, пагоди и красиви градини. По време на династията Сун (960-1279) Суджоу се утвърждава като важен производствен център на коприна, позицията която успява да удържи до наши дни. Градът е известен като Венеция на Китай заради множеството красиви канали, които го прорязват. Градската префектура е с общо население от 6 332 900 души, а на градско равнище живеят 2 402 100.

Побратимени градове

Външни препратки 
  Приложение към Местен журналист на Wu Префектура

Градове в Китай
Дзянсу